Balluch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Balluch (* 1942), österreichischer Schauspieler, Theaterregisseur und Hörspielsprecher
 Martin Balluch (* 1964), österreichischer Tierethiker und Tierrechtsaktivist